

Geografia 
 Spagna
 Arguedas – comune nella comunità autonoma della Navarra

Persone 
 Antonio José Amar y Borbón Arguedas – ufficiale militare e coloniale spagnolo
 Humberto Arguedas – ex calciatore peruviano, centrocampista
 Jorge Manuel Ulate Arguedas – ex calciatore costaricano, attaccante
 José María Arguedas – scrittore e antropologo peruviano
 Wilmer Andrés López Arguedas – ex calciatore costaricano, centrocampista